Зеле́нина улица — название улиц в Санкт-Петербурге.

 Большая Зеленина улица
 Глухая Зеленина улица
 Малая Зеленина улица